San Bartolomeo, een kerk in de Italiaanse plaats Marne, gewijd aan de heilige apostel Bartholomeüs
 Chiesa di San Bartolomeo, een kerk in de Italiaanse stad Venetië, gewijd aan de heilige apostel Bartholomeüs
 Almenno San Bartolomeo, een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo (regio Lombardije)
 San Bartolomeo al Mare, een gemeente in de Italiaanse provincie Imperia (regio Ligurië)
 San Bartolomeo in Bosco, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Ferrara
 San Bartolomeo in Galdo, een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento (regio Campanië)
 San Bartolomeo Val Cavargna, een gemeente in de Italiaanse provincie Como (regio Lombardije)